Horna (Zweden)
 Horňa (Slowakije)
 Horna (band)
 Luis Horna, Peruaans tennisspeler